Ло́ра Джейн Хэ́ддок (, 21 августа 1985, Энфилд, Лондон, Великобритания) — английская актриса. Наиболее известна по ролям Саманты в телесериале «Как не стоит жить» и Лукреции Донати в телесериале «Демоны Да Винчи».

Биография 
Выросла в Харпендене (Хартфордшир), где посещала «Школу Святого Джорджа». Бросила школу в семнадцать лет, чтобы переехать в Лондон и начать изучать актёрское мастерство. Посещала «Arts Educational School» в Чизике.

В 2011 году за роль в фильме «Переростки» получила номинацию на кинопремию «Империя» за лучший женский дебют.

Личная жизнь 
С 30 июля 2013 года Хэддок замужем за актёром Сэмом Клафлином, с которым встречалась два года до свадьбы. У супругов двое детей — сын Пип Клафлин (род. 10 декабря 2015) и дочь Марго Клафлин (род. в феврале 2018). 19 августа 2019 года они объявили о расставании после шести лет брака.

Фильмография

Театральные постановки

Примечания 

Киноактрисы Великобритании